Vác, en by i Ungarn.
 Valve Anti-Cheat, et computerprogram til at forhindre snyd i spil udviklet af Valve Corporation.